Кубок Республики Беларусь по футзалу 2016/2017 (официально — XXII кубок Республики Беларусь по футзалу) прошел с 2 декабря 2016 по 3 февраля 2017 года. В турнире участвовали 16 команд, в том числе все 7 участников текущего чемпионата. Победу в кубке Беларуси одержал червенский «Строитель».

Участники

Расписание

Групповой этап

Группа «Гомель»

Группа «Пинск»

Группа «Столбцы»

Группа «Минск»

Плей-офф

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футзалу 2016/2017
 Кубок Белоруссии по футзалу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала

Кубок Белоруссии по футболу в залах